JAX steht für:
 Jacksonville International Airport im US-Bundesstaat Florida als IATA-Code
 JAX (Konferenz), eine Fachkonferenz für Softwareentwicklung in Mainz
 JAX-WS, ein Java-API zum Erstellen von Webservices
 JAX-RPC, eine Java-Bibliothek, um Remote Procedure Calls auf XML-Basis ausführen zu können
 JAX-RS, eine Java-API für Representational State Transfer im Rahmen von Webservices
 Jackson Laboratory, ein Labor zur Erforschung menschlicher Krankheiten.

Jax steht für:
 Gex (Ain), alter Name der französischen Gemeinde
 Jax (Arkansas), eine Gemeinde im US-Bundesstaat Arkansas
 Jax (Haute-Loire), eine Gemeinde in der französischen Region Auvergne
 Jacksonville (Florida), eine Stadt in den USA

Jax ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Jax (1870–1932), österreichischer Wirtschaftsbesitzer und Politiker (CS)
 Hans Jax (* 1948), schwedischer Eishockeyspieler 
 Johann Jax (1842–1937), österreichischer Unternehmer
 Karl Jax (1885–1968), österreichischer klassischer Philologe
 Kurt Jax (* 1958), deutscher Naturschutz-Wissenschaftler
 Mark Jax, britischer Schauspieler 
 Nia Jax (Savelina Fanene; * 1984), US-amerikanische Wrestlerin

Jax ist der Künstlername von:
 Jackie Miskanic (* 1996), amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Jaks
 Jachs
 Jacks
 IAX

JAX